Svea kan syfta på

 Svea – ett kvinnonamn
 Svea – fornsvenskt genitiv för en nordgermansk folkstam som levde i nuvarande Sverige, se svear
 Moder Svea – en kvinnlig nationspersonifikation för Sverige

Föreningar
 Sveriges elevråd – SVEA – nationell samarbetsorganisation för elevråd

Fartyg
R/V Svea – svenskt forskningsfartyg

Företag
 Stockholms Rederi AB Svea –
 Svea Fireworks – ett företag som gör fyrverkerier
 SVEA Gruppen – ett svenskt aktiebolag inom restaurangbranschen
 Svea (försäkringsbolag) – ett svenskt tidigare brand- och livförsäkringsbolag
 Svea (klädmärke) – svenskt klädmärke
 Svea Ekonomi – ett kreditmarknadsbolag i Sverige
 Svea (cykelmärke) – ett svenskt cykelmärke

Geografi
 Svea, Florida – stad i norra Florida
 Svea, Svalbard – gruvort i Svalbard
 Svea (forskningsstation) – en svensk forskningsstation på Antarktis
 329 Svea – en av astronomen Max Wolf i Heidelberg upptäckt småplanet

Militär
 Svea livgarde – ett svenskt infanteriförband åren 1792–2000.
 Svea artilleriregemente – ett svenskt artilleriförband åren 1794–1997.
 Svea (1885) – pansarskepp i tjänst i svenska flottan åren 1886–1941
 Svea ingenjörkår – ett svenskt ingenjörförband åren 1893–1997.
 Svea trängkår – ett svenskt trängförband åren 1891–1997.
 Svea flygflottilj – ett svenskt flygförband åren 1938–1963.
 Svea flygkår – ett svenskt flygförband åren 1963–1974.
 Svea helikopterbataljon – ett svenskt helikopterförband åren 1998–2001.

Publikationer
 Svea – illustrerad tidning. Se Svenska Familj-Journalen
 Svea (dikt) – en svensk dikt från 1811 av Esaias Tegnér
 Svea (tidskrift) – en svensk tidskrift utgiven 1818-1832
 Svea illustrerad veckotidning – en svensk tidskrift utgiven 1886-1895
 Svea (kalender) – en svensk kalender som utkom 1845-1908
 Svea (tidning) – en tidning på svenska i Worcester i Massachusetts 1897–1966

Se även
Svealand
Svea rike (olika betydelser)
Svea hovrätt
Svea livgarde
Sveaborg
Sveaplan
Sveaplatsen